partia Zieloni we Francji
 partia Zieloni w Szwajcarii